Gyula Tóth (1927-2001) – węgierski zapaśnik
 Gyula Tóth (1936-2006) – węgierski lekkoatleta, maratończyk
 Gyula Tóth (1941-2014) – węgierski piłkarz

Zobacz też